Gatete kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Agatete, periodiskt vattendrag, 
 Gatete (vattendrag), Bururi, 

Robotskapade Burundiförgreningar